

Wydarzenia 

 Europa
 Bitwa nad rzeką Kremerą. Porażka Rzymian w walce z etruskim miastem Weje.

Przypisy